Abe Tadasi (1926–1984), japán aikidómester
 Abe Tadasi (1963), japán evezős